

Geografia

Niemcy 
 Pleß – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Pleß – góra w Rhön

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Pszczyna

Zobacz też 
 Ples
 Pless